По́лгар, По́льгар () — венгерский топоним и фамилия (слово polgár означает «гражданин»).
 Польгар — город в медье Хайду-Бихар

Известные носители 
 Польгар, Альфред (1873—1955) — австрийский писатель.
 Полгар, Иштван (род. 1944) — венгерский шахматист.
 
 Полгар, София (род. 1974) — венгерская шахматистка.
 Полгар, Сьюзен (Жужа Полгар; род. 1969) — венгерско-американская шахматистка.
 Полгар, Тибор (1907—1993) — венгерско-канадский дирижёр и композитор.
 Полгар, Юдит (род. 1976) — венгерская шахматистка.